Му́лловское городско́е поселе́ние — муниципальное образование в составе Мелекесского района Ульяновской области. Административный центр — рабочий посёлок Мулловка.

Население

Состав городского поселения 
В состав поселения входят 3 населённых пункта: 1 рабочий посёлок и 2 посёлка.

Примечания

Ссылки 
 Мелекесский район

Городские поселения Ульяновской области
Муниципальные образования Мелекесского района